Parakramabahu I el Gran, rei de Polonnaruwa, 1153-1186
 Parakramabahu II (Pandita Parakrama Bahu), rei de Polonnaruwa, 1153-1186
 Parakramabahu III, rei de Polonnaruwa, 1283-1310
 Parakramabahu IV, rei de Kurunagala, 1325/1326
 Parakramabahu V, rei de Gampola, 1409-1412
 Parakramabahu VI, rei de Kotte, 1412-1467
 Parakramabahu VII, rei de Kotte, 1480-1484
 Parakramabahu VIII, rei de Kotte, 1484-1518
 Parakramabahu IX (Dharma Parakramabahu), rei de Kotte a Kelaniya, 1509-1528